El término Nokia puede hacer referencia a:

 Nokia, municipio finlandés.
 Nokia, empresa de telecomunicaciones finlandesa.
 Nokia Tune, la melodía de los celulares de la marca finlandesa.
 Nokia Arena, antiguo nombre del Menora Mivtachim Arena, pabellón deportivo de Tel-Aviv, Israel.
 Nokian Renkaat, fabricante de neumáticos.